Achternaam

 Achiel Denys, Belgisch activist binnen de Vlaamse beweging
 André Denys, Belgisch politicus
 Damiaan Denys, Belgisch filosoof, psychiater en hoogleraar
 Daniël Denys, Belgisch politicus
 Eligius Denys, Belgisch politicus
 Lieve Denys, Belgisch genealoge en feministe
 Willem Denys, Belgisch schrijver en volkskundige

Transport
 Station St Denys, spoorwegstation in de Engelse stad Southampton

Voornaam
 Denys, jongensnaam